Die 1. Lig  1997/98 war die 40. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 1. August 1997 mit dem Spiel MKE Ankaragücü gegen Galatasaray Istanbul und endete am 10. Mai 1998 mit dem 34. Spieltag. Vom 22. Dezember 1997 bis 15. Januar 1998 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Türkischer Meister wurde Titelverteidiger Galatasaray Istanbul.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1997/98 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren Karabükspor, Kayserispor und Ankara Şekerspor als Play-off-Sieger der 2. Lig. Während Karabükspor nach vier Jahren und Ankara Şekerspor nach 25 Jahren zurückkehrten, schaffte Kayserispor den sofortigen Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig

Die Meisterschaftsmannschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 

1997 98
Fußballsaison 1997/98